Barnickel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Barnickel (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Paul Barnickel (1885–1966), Reichsanwalt am Volksgerichtshof
 Ulrich Barnickel (* 1955), deutscher Bildhauer